Gunung Sala kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Sala (berg i Indonesien, lat 4,60, long 96,52), Aceh, 
 Gunung Sala (berg i Indonesien, lat 5,13, long 96,33), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar